Feliks z Noli (zm. ok. 250) – Syryjczyk, ksiądz, wyznawca
 Feliks I (ok. 210-274) – papież
 Feliks (zm. ok. 297 lub 303) – męczennik
 Feliks (zm. ok. 302) – żołnierz Legii Tebańskiej, męczennik
 Feliks z Sewilli (IV wiek) – męczennik
 Feliks III (zm. 492) – papież
 Feliks IV (zm. 530) – papież
 Feliks z Kantalicjo (1515-1587) – włoski kapucyn
 Feliks z Nikozji (1715-1787) – włoski kapucyn

Zobacz też:
 Błogosławiony Feliks